Тут порівнюються формати файлів зображень.

Огляд 
Право власності на формати та пов'язану інформацію.

Технічні деталі

Примітки 

Графічні формати